East Cleveland (Ohio), població dels Estats Units a l'estat d'Ohio.
 East Cleveland (Tennessee), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Tennessee.